L'Enfant du carnaval, film français d'Ivan Mosjoukine (1921)
 L'Enfant du carnaval, film français d'Alexandre Volkoff (1934)